Macronychoptera — група птерозаврів, що існувала у юрському періоді. Систематична група утворена палеонтологом Девідом Урвіном у 2003 році. Визначення клади звучить як останній предок Dimorphodon macronyx та Quetzalcoatlus northropi та всіх його нащадків.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Andres & Myers in 2013.

Примітки 

Птерозаври